Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2017 werd van 1 tot en met 9 april 2017 gehouden in het Canadese Edmonton. Het gastland verdedigde met succes zijn titel, en kroonde zich zo voor de 36ste keer tot wereldkampioen.

Overzicht 
Het was de 59ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 22ste die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2003 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Eentje daarvan ging automatisch naar gastland Canada. Voor het tweede ticket werd in januari 2017 gestreden tussen Brazilië en de Verenigde Staten, met de Amerikanen als winnaar. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het Europees kampioenschap 2016 zich rechtstreeks. Het land dat als achtste eindigde moest in een duel met de winnaar van de B-divisie uitmaken welk van de twee als achtste en laatste Europese land naar Edmonton mocht. Nederland won deze strijd van Oostenrijk. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde Japan en China.

De finale ging tussen gastland Canada en Zweden. De wedstrijd kende een evenwichtig verloop. Pas in het negende end wist Canada uit te lopen door twee punten te scoren. De Zweden slaagden er in het laatste end niet meer in deze achterstand weg te werken: eindstand 4-2. Canada kroonde zich aldus voor de 36ste keer tot wereldkampioen. In de kleine finale was Zwitserland met 7-5 te sterk voor de Verenigde Staten.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 6 april 2017, 19:00 uur

Donderdag 6 april 2017, 19:00 uur

Donderdag 6 april 2017, 19:00 uur

Donderdag 6 april 2017, 19:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 8 april 2017, 19:00 uur

Derde plaats 
Zondag 9 april 2017, 12:00 uur

Finale 
Zondag 9 april 2017, 18:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Edmonton 2017

Curling in 2017
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Edmonton